Николай Полукаров:
 Полукаров, Николай Алексеевич (1954—2005), московский скульптор, выпускник МВПХУ, один из организаторов некоммерческого Фонда скульпторов России «Единение», основатель пермской школы ледовой скульптуры.
 Полукаров, Николай Тихонович (1921—1996) — советский офицер, лётчик-штурмовик в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.